Universe kan syfta på:

 Universe (Modern Talking) – ett album av Modern Talking
 Universe (film) – en kanadensisk film
 Universe (Savage Garden) – ett album av Savage Garden
 Universe (sång) – en sång av Slade

Se även 
 Universal
 Universell
 Universum (olika betydelser)